Варяш () — река в Башкирии, протекает в Янаульском районе. Устье реки находится в 67 км по правому берегу реки Буй. Длина реки составляет 13 км.

Гидрография 
Генеральное направление течения — юг.
Берёт исток к северу от деревни Варяшбаш.
Протекает через деревни Варяшбаш, Варяш и Новый Артаул.
Впадает в Буй на входе в Кармановское водохранилище, в 2 км к югу от деревни Новый Артаул.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Буй от истока до Кармановского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101112111100016373.

Примечания 

Реки Башкортостана
Притоки Буя (притока Камы)